Alternate Reality è una serie di videogiochi di ruolo creata da Philip Price. Originariamente prevista come una serie di sette videogiochi, furono sviluppati solamente i primi due titoli Alternate Reality: The City e Alternate Reality: The Dungeon pubblicati da Datasoft per Atari 8-bit rispettivamente nel 1985 e nel 1987. Sono state realizzate conversioni dei due videogiochi per Commodore 64 e Apple II.

The City è stato sviluppato interamente da Philip Price, mentre The Dungeon è stato completato da Ken Jordan e Dan Pinal. La musica dei videogiochi è stata realizzata da Gary Gilbertson.

Nel 2009 è stato lanciato un progetto di remake dei due titoli denominato Alternate Reality X.

Modalità di gioco 
I videogiochi della serie Alternate Reality sono RPG in prima persona 3D dotati di una trama non lineare.

The City introduce statistiche nascoste al giocatore, tra cui la fame, la sete e la stanchezza del personaggio giocante, che vanno aggiungersi alle sei riportate nell'HUD: Stamina (STA), Charisma (CHR), Strength (STR), Intelligence (INT), Wisdom (WIS) e Skill (SKL). The Dungeon aumenta il numero di oggetti presenti nella serie e introduce un sistema di gilde.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Serie di videogiochi
Videogiochi di ruolo